Влади́мир Васи́льевич Чиби́ркин (род. 21 ноября 1948, село Лада, Мордовская АССР) — российский политический деятель. Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия с 15 декабря 2011 года. 

Секретарь Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» (26 декабря 2016 – 3 декабря 2021).

Биография 
Окончил Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва. Кандидат технических наук, доктор электротехники. По национальности русский.

С 1971 года работал инженером НИИ Саранского завода «Электровыпрямитель», в дальнейшем занимал должности инженера-конструктора, начальника бюро, начальника отдела, заместителя директора по научной работе, директора научно-инженерного центра акционерного общества «Электровыпрямитель». 

С 1996 по 2011 год был генеральным директором ОАО «Электровыпрямитель».

Избирался депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия второго, третьего и четвёртого созывов. 

С 2003 по 2011 год — председатель комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по экономической политике, предпринимательству и собственности.

С декабря 2011 года — Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва.

26 декабря 2016 года избран секретарём Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия».

Награды и почётные звания 
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»;
 юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»;
 орден Славы III степени Республики Мордовия;
 почётное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Мордовия»;
 премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники;
 Государственная премия Республики Мордовия.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Председатели Государственного Собрания Республики Мордовия
Кавалеры Ордена Славы (Мордовия)
Заслуженные работники промышленности Республики Мордовия
Лауреаты Государственной премии Республики Мордовия